

Географічні назви 
 Світязь — озеро у Волинській області України, найбільше з Шацьких озер
 Світязь — село, Волинська область, Ковельський район (до 17 липня 2020 — ліквідований Шацький район)
 Світязь — озеро у Гродненській області Білорусі, якому присвячено балади Адама Міцкевича «Світязь» та «Світязянка»

Інше 
 «Світязь» — український добровольчий батальйон територіальної оборони
 «Світязь» — український гурт
 «Світязь» — львівський спортивний клуб, що існував до 1939 року
 «Світязь» — фірмовий пасажирський поїзд Укрзалізниці